Bitva o Berlín může označovat:

 bitva o Berlín – sovětská ofenzíva na hlavní město nacistického Německa v roce 1945 ve druhé světové válce
 letecké bombardování Berlína – britské bombardování Berlína od listopadu 1943 do března 1944
 bitva o Berlín (sedmiletá válka) – okupace Berlína rakouskými a ruskými vojsky během sedmileté války

film
 Bitva o Berlín (fílm) – německý dokumentární film (německy Schlacht um Berlin)